Kubíčni méter (oznaka m³) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za prostornino. En kubični meter je prostornina kocke z robom en meter.

En kubični meter ustreza 1000 litrom.

Tabla za pretvarjanje prostorskih enot 

Izpeljane enote SI
Enote za prostornino